María Olympía de Grèce (en grec moderne : ), princesse de Grèce et de Danemark, est née le  à New York aux États-Unis. Fille aînée du prince Paul de Grèce et de Marie-Chantal Miller, c'est une personnalité du gotha et de la mode, qui a notamment fait la couverture de Town & Country, Tatler ou Vanity Fair.

Famille 
La princesse María Olympía est la fille aînée du prince Paul de Grèce (1967) et de son épouse la roturière américaine Marie-Chantal Miller (1968). Par son père, elle est donc la petite-fille du roi  (1940-2023) et de son épouse la princesse Anne-Marie de Danemark (1946) tandis que, par sa mère, elle est la petite-fille du multimillionnaire américain Robert Warren Miller (1933) et de son épouse l'Équatorienne María Clara Pesantes (1940).

Biographie 
Aînée des petits-enfants de l'ex-roi , la princesse María Olympía est baptisée à Istanbul par le patriarche œcuménique de Constantinople , le . Ses parrains et marraines sont : le roi  (alors prince de Galles), le prince Michel de Grèce, la princesse Alexia de Grèce et . 

L'enfant passe ensuite ses premières années aux États-Unis avant de déménager au Royaume-Uni avec sa famille à l'âge de , en 2002. Sa langue maternelle est l'anglais et elle ne parle pas le grec. Atteinte de dyslexie, María Olympía éprouve des difficultés dans ses études et se sent . Remarquée très jeune par la presse de mode, elle est fréquemment photographiée et qualifiée de .

Après un stage chez Dior, la princesse retourne vivre aux États-Unis en 2015, pour y suivre des études d'art et de photographie à l'université de New York. En 2016, María Olympía fête ses vingt ans et l'événement est abondamment couvert par la presse du cœur. Peu de temps auparavant, une rumeur, lancée par la revue australienne New Idea Magazine voulait que la princesse soit devenue la compagne du prince Harry du Royaume-Uni et l'information a parcouru les médias internationaux. Cependant, cette rumeur a rapidement été démentie par les deux intéressés et leurs proches. Dans les mois qui suivent, la presse évoque une possible liaison de la princesse avec , fils de l'homme d'affaires Peter Brant et de la supermodèle Stephanie Seymour. 

Depuis 2020, elle est la compagne de l'honorable Peregrine Pearson, le fils et héritier de Michael Pearson,  vicomte Cowdray.

Titulature 
Les titres et honneurs portés par les membres de la maison de Grèce n'ont pas d'existence juridique en Grèce et sont considérés comme des titres de courtoisie. Ils sont attribués par le chef de maison.

 Depuis le  : Son Altesse Royale la princesse María Olympía, princesse de Grèce et de Danemark.

Quartiers de la princesse

Références

Articles connexes 
 Famille royale de Grèce
 Prince et princesse de Grèce et de Danemark

Famille royale de Grèce (Oldenbourg)
Socialite américain
Princesse de Grèce et de Danemark
Récipiendaire de l'ordre des Saintes-Olga-et-Sophie
Naissance en juillet 1996
Naissance à New York